In Concert ("in concerto" in lingua inglese) può riferirsi a:

In Concert – album dei The Dubliners del 1965
In Concert – album dei Derek and the Dominos del 1970
In Concert – album degli Emerson, Lake & Palmer del 1979
In Concert – album degli America del 1985
In Concert – album di Art Farmer e Slide Hampton del 1986
In Concert – album di Klaus Nomi del 1986
In Concert – album dei The Doors del 1991
In Concert – album di Carole King del 1994
In Concert – album dei Rockapella del 2001
In concert – album di Ștefan Bănică del 2003
In Concert – album dei Dead Can Dance del 2013